Платекарп () — вымерший монотипичный род водных ящериц семейства мозазавров, представители которого жили около 85—80 миллионов лет назад в позднемеловом периоде; их ископаемые остатки обнаруживаются в промежутке с «середины» сантонского яруса до «начала» отложений кампанского яруса. Ископаемые остатки были найдены в США, а также возможные образцы (предположительно принадлежащие платекарпу) — в Бельгии и Африке. На данный момент представлен одним видом — Platecarpus tympaniticus.

Платекарпы, вероятно, питались рыбой (включая акул), кальмарами и аммонитами — их зубы были менее прочными, чем у тилозавров, хотя всё ещё подходили для разрезания плоти. Как и другие мозазавры, они, предположительно, плавали подобно угрям, хотя недавнее исследование предполагает, что по стилю плавания они были больше похожи на современных акул. Исключительно хорошо сохранившийся экземпляр Р. tympaniticus, известный как LACM 128319, демонстрирует отпечатки кожи, пигментацию вокруг ноздрей, бронхов и наличие значительной части хвоста, показывая, что этот и другие мозазавры не обязательно плавали подобно угрям, но были, возможно, более мощными и быстрыми пловцами. Экземпляр хранится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес.

Сравнив изотопный состав зубов трёх родов мозазавров с данными, известными для заведомо холоднокровных рыб рода Enchodus и безусловно теплокровных птиц рода ихтиорнис, американские учёные получили для платекарпа температуру тела 36,3 °C.

Систематика 

Кладограмма, составленная в 2011 году на основании анализа, проведённого палеонтологами Такуя Коничи и Майклом Колдуэллом включает в род только один вид.

Примечания

Литература 
 
 
 

Мозазавры